Буков има више значења:

 Буков (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Буков (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Буков (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији